Nemzeti Galéria jelentheti:

 Magyar Nemzeti Galéria
 Szlovák Nemzeti Galéria, Slovenská Národná Galéria
 Prágai Nemzeti Galéria
 Régi Nemzeti Galéria, a berlini Alte Nationalgalerie
 Neue Nationalgalerie, Berlin
 National Gallery of Australia, Canberra
 National Gallery of Ireland, Dublin
 National Gallery, London
 National Gallery of Victoria, Melbourne
 National Gallery of Art, Washington D. C.